Oktadekatrienske kiseline su hemijska jedinjenja sa formulom . To su masne kiseline čiji molekul ima osnovu sa nerazranatih 18 ugljenika sa tri dvostruke veze.

 α-Linoleinska kiselina (9Z,12Z,15Z)
 γ-Linolna kiselina (6Z,9Z,12Z)
 α-Eleostearinska kiselina (9Z,11E,13E)
 β-Eleostearinska kiselina (9E,11E,13E)
 α-Kalendinska kiselina (8E,10E,12Z)

Масне киселине
Алкенске киселине